Долне Младониці — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю Словаччини
 Горне Младониці — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю Словаччини.